Muuruvesi kan syfta på:

 Muuruvesi (kommun) - en ort och före detta kommun i Finland belägen vid sjön med samma namn.
 Muuruvesi (sjö i Finland) – En sjö i Finland.